El término El apando puede referirse:

a El apando, una novela del escritor mexicano José Revueltas;
a El apando, una película mexicana dirigida por Felipe Cazals, basada en la novela de José Revueltas.
Apando era el nombre que le daban a la celda de castigo en el penal de Lecumberri, México, ese fue el origen del libro y la película